795 км — остановочный пункт казанских электропоездов Казанского отделения Горьковской железной дороги в северной части Казани, в Авиастроительном районе города. Расположена на так называемом северном внутригородском железнодорожном ходе, идущем в обход главного вокзала города на станции Казань-Пассажирская.

Представляет собой двухплатформенную высокую остановку. На данном участке железная дорога имеет пешеходный переход с улицей Короленко. Севернее платформы, параллельно железной дороге, проходит улица Миля.

История 
Линия построена в 1918 году. Название станции дано по расстоянию от Москвы. Электрифицирована в 1972 году постоянным током напряжением 3 киловольта, в 1985 году изменено на переменный 25 кВ.

В 2008 году на XXXI коллегии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана были разработаны мероприятия касающиеся реконструкции платформы. В 2012 году реконструкция была проведена.

Фотографии

Примечания 

Остановочные пункты Казанского региона Горьковской железной дороги
Железнодорожные станции в Казани
Авиастроительный район Казани